Pöhlert ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Pöhlert (* 1957), deutscher Jazz-Musiker
 Werner Pöhlert (1928–2000), Jazzgitarrist und -Publizist